Turniej drużynowy mężczyzn w łucznictwie podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 odbywał się w dniach od 27 lipca do 28 lipca 2012 roku w Lord’s Cricket Ground. W rywalizacji brało udział 12 drużyn.

Zawody wygrała reprezentantka Włoch, która w finale pokonała Stany Zjednoczone 219:218. Dzięki zwycięstwie Korei Południowej odniesionym nad Meksykiem wynikiem 224:219, Korea zdobyła brązowy medal.

W czasie trwania zawodów ustanowiono rekord świata i olimpijski na 216 strzałów (runda rankingowa), który wyniósł 2087 punktów.

Zasady turnieju 
Sportowcy strzelali z linii oddalonej od celu o 70 metrów. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Najpierw sportowcy musieli uczestniczyć w rundzie rankingowej, pozwalającej wyłonić rozstawienie każdej drużyny. Drużyna składała się z trzech łuczników, z których każdy oddawał 8 strzałów w meczu. Zwycięzcą zawodów okazywała się drużyna z lepszym wynikiem. Cztery najlepsze drużyny w rundzie rankingowej nie uczestniczyły w pierwszej rundzie.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 216 strzałów

W czasie trwania zawodów ustanowiono nowe rekordy świata i olimpijskie:

Runda rankingowa – 216 strzałów

Rezultaty

Runda rankingowa

Turniej główny

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012